Jelen může znamenat:

 jelen – české rodové jméno pro velkou spárkatou zvěř z čeledi jelenovitých

příjmení osob
 viz Jelen (příjmení)

lokalita
 Jelen (Konárovice) – osada v okrese Kolín
 Jelen (Hanušovická vrchovina) - vrchol v okrese Šumperk
 Jelen (Rychlebské hory) – vrchol v okrese Jeseník
 Uranová štola Jelen – bývalá uranová štola pod stejnojmenným vrcholem v okrese Jeseník

další
 Jelen (hudební skupina) – česká hudební skupina
 Jelen (plastika, Karlovy Vary) – socha v Karlových Varech

Související články 
 Jelínek
 Jelenec (rozcestník)
 Jelenka
 Jelenov
 Jelenice
 Jelení
 Jelena
 Hirsch

Externí odkazy